Găgeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Găgeni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Găgeni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Găgeni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea